Quintela pode referir-se a:

Freguesias
Quintela - freguesia do concelho de Sernacelhe.
Quintela de Azurara - freguesia do concelho de Mangualde.
Quintela de Lampaças - freguesia do concelho de Bragança.

Aldeias
Quintela (Argivai) - aldeia na freguesia de Argivai.
Quintela (Friões) - aldeia da freguesia de Friões, concelho de Valpaços.
Quintela (Orgens) - aldeia da freguesia de Orgens.
Quintela (Rego) - aldeia na freguesia de Rego.
Quintela (São Pedro de Alva) - aldeia na freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova.

 • 
Quintela de Leirado - município na província de Ourense.
Para outras localidades na Galiza, consulte Quintela.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos